Erik Frisell kan syfta på:

* Erik Frisell, svensk friidrottare
 Erik Frisell (1859-1942), svensk industriman